Five Nights at Freddy’s (englisch), auch abgekürzt als FNAF oder FNaF steht für:
 Five Nights at Freddy’s (Spieleserie), Serie von Computerspielen
 Five Nights at Freddy’s (Computerspiel), erster Teil dieser Serie

Siehe auch
 Five Nights at Freddy’s 2
 Five Nights at Freddy’s 3
 Five Nights at Freddy’s 4
 Five Nights at Freddy’s: Sister Location
 Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator
 Ultimate Custom Night
 Five Nights at Freddy’s VR: Help Wanted
 Five Nights at Freddy’s: Security Breach